MAPER son las siglas empleadas para referirse al Mando de Personal, que es el órgano responsable en materia de personal en el ámbito del Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire de España:

MAPER del Ejército de Tierra 
MAPER del Ejército del Aire 
MAPER del Ejército del Aire